22 Літні Олімпійські ігри 1980 які проходили в Москва, СРСР, з 19 липня по 3 серпня. Додатково, відбіркові групові футбольні турніри приймали Ленінград, Київ, Мінськ, вітрильну регату приймав Таллінн.

Багато країн бойкотували московську Олімпіаду на знак протесту проти вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. Ігри ознаменувалися політичним бойкотом з боку США, ФРН, Японії і ще декількох десятків країн, що протестували проти вторгнення радянських військ в Афганістан. І все-таки в змаганнях взяло участь більш шести тисяч спортсменів з 81 країни. Було досягнуто 36 світових і 39 європейських рекордів, 74 рази оновлені олімпійські рекорди.

Посилання  
 Міжнародний олімпійський комітет — Москва 1980 — Медальний залік 

1980
Літні Олімпійські ігри 1980